Ferreirim (Lamego), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lamego, of
Ferreirim (Sernancelhe), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Sernancelhe.